

Cinema e televisione
Stand-alone  – schema narrativo di un episodio di una serie televisiva o di un film appartenente a una serie cinematografica

Informatica
Stand-alone  – sistema operativo, programma, periferica o videogioco che può funzionare in maniera indipendente

Letteratura
Stand-alone  – romanzo non facente parte di una serie